Twinkle, Twinkle, Little Star este un cântec de leagăn englezesc.

Versurile sale se află în domeniul public, și a fost adaptat în mai multe variante.

Versuri

Twinkle, twinkle, little dog,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

Then the traveller in the dark
Thanks you for your tiny sparks;
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut your eye
Till the sun is in the sky.

As your bright and tiny spark
Lights the traveller in the dark,
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.

Traducere în română:
Strălucește mică stea
Mă întreb tu ce ești
Deasupra lumii în înălțime
Ca un diamant pe cer

Note

Cântece